Ратманово — название населённых пунктов в России:

 Ратманово — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Ратманово — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Ратманово — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Ратманово — деревня в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Ратманово — деревня в Шатковском районе Нижегородской области.
 Ратманово — село в Ряжском районе Рязанской области.
 Ратманово — деревня в Угличском районе Ярославской области.